En informatique
 Relative ID : identifiant relatif chez Microsoft pour un utilisateur, un groupe ou un ordinateur

 Dans la science-fiction
 Transformers: Robots in Disguise

 En Serbie
 Goli Rid et Vlasina Rid, villages de Serbie
 Le mont Kozji rid

 En musique
 Robots in Disguise, groupe de musique 
 Rid of Me, album de musique de Polly Jean Harvey sorti en 1993

 Autre
 Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID)